Орибо́, Орібо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південний схід від Парижа, 65 км на північ від Марселя, 55 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Орибо на сайті французького Національного інституту географії

 Орибо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Орибо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз